Burgos kan henvise til:
 Burgos – by i regionen Castilla y León i det nordlige Spanien
 Burgos (provins) – provins i regionen Castilla y León i det nordlige Spanien hvor Burgos er provinshovedstaden
 Burgos (Italien) – italiensk by og en kommune (comune) i provinsen Sassari på Sardinien
 Burgos-BH – spansk professionelt cykelhold